Dufrenoya puede referirse a: 

 Dufrenoya puede referirse a un género con 14 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Santalaceae.
 Dufrenoya puede referirse a un género de Cefalópodos (Ammonites) del Cretácico inferior (Aptiense).